H2O ou  peut faire référence à :

Chimie 
  ou monoxyde de dihydrogène, formule brute de l'eau (voir aussi Molécule d'eau).

Série télévisée 
 H2O, série télévisée australienne diffusée du  au  sur .

Cinéma 
 , film américain de Ralph Steiner sorti en 1929.
 , film indien de N Lokanath Rajaram sorti en 2002.

Musique 
 H2O, groupe de punk rock américain formé en 1995.
 , album du groupe sorti le .
 , groupe de new wave écossais actif de 1978 à 1987.
 , groupe porto-ricain actif dans les années 1990.
 H2O, album de  sorti le .

Autres 
 H2O, logiciel open source pour l'analyse de données big data.
 Bling H2O, marque d'eau minérale américaine.
 H2O Productions, société de production audiovisuelle française.
 H2O AM, filiale de gestion d'actifs de Natixis.

Voir aussi 
 

Formule brute